

Мартьяновка — річка в Пермському краї, права притока річки Пізь
 Мартьяновка — річка в Удмуртії, ліва притока річки Позим

Дивись також 
 Мартьяново